Miejscowości w USA:
 Hallam – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Hallam – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York